Reunions — седьмой студийный альбом американского кантри-певца Джейсона Исбелла и его группы The 400 Unit, вышедший 15 мая 2020 года на лейбле Southeastern Records. Продюсером был Дэйв Кобб. Диск возглавил американский кантри-чарт Top Country Albums.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Обзорный рейтинг аналитического сайта Any Decent Music? равен 77 из 100
баллов. Высокую оценку дали такие издания как Allmusic, Exclaim, No Ripcord, American Songwriter, Paste Magazine, Uncut, Mojo, PopMatters, Pitchfork, Rolling Stone.

В июне 2020 года журнал Paste назвал Reunions одним из самых лучших альбомов года на то время.

Итоговые списки

Список композиций 
Автор все треков Джейсон Исбелл.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Jason Isbell and the 400 Unit - Overseas
 Jason Isbell and the 400 Unit - Running with Our Eyes Closed
 Jason Isbell and the 400 Unit - Letting You Go
 Jason Isbell and the 400 Unit - What've I Done to Help
 Jason Isbell and the 400 Unit - Only Children

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Джейсона Исбелла
Альбомы в стиле американа